Томмалтах () — мужское имя гэльского происхождения. Известные носители:
 Томмалтах мак Индрехтайг — король Дал Арайде (776—790) и король Ульстера (789—790)
 Томмалтах Уа Конхобайр — архиепископ Армы (1180—1184 и 1186/1187—1201)
 Томмалтах О’Конхобайр — архиепископ Туама (1257—1258)